Vibilia bezeichnet:
 eine Gottheit der römischen Mythologie, siehe Vibilia (Mythologie)
 einen Asteroiden, siehe (144) Vibilia